El Pacte. Partit Republicà Democràtic Federal de Catalunya va ésser un partit polític constituït a Barcelona a primers de març del 1933 per l'entitat federal del mateix nom i el Centre Republicà Democràtic Federalista del Poblenou.

Era partidari de donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i al de la II República Espanyola.

En foren dirigents Baldomer Tona i Xiberta,Francesc Corbella Alegret, Eliseu Sala Valls iGaspar Torrente.

Al novembre del 1933 s'incorporà electoralment a la Coalició d'Esquerres Catalanes (Acció Catalana Republicana, Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, Partit Català d'Acció Republicana i Partit Republicà Radical Socialista).

El 1934 retornà al Partit Republicà Democràtic Federal.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts